Sassafras Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sassafras Island (Calcasieu Parish, Louisiana)
 Sassafras Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Sassafras Island (New Jersey)
 Sassafras Island (Pennsylvania)
 Sassafras Island (Rhode Island)